

Resultados por concelho 
Os resultados nos concelhos do Distrito de Lisboa foram os seguintes:

Alenquer

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Amadora

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Arruda dos Vinhos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Azambuja

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Cadaval

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Cascais

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Lisboa

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Loures

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Lourinhã

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mafra

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Odivelas

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Oeiras

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Sintra

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Sobral de Monte Agraço

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Torres Vedras

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Franca de Xira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Lisboa
Autarquicas 2013